Amerikai Egyesült Államok
Tiffin (Iowa)
Tiffin (Missouri)
Tiffin (Ohio)
Tiffin Township